Момо () — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Новара.
 Момо (гра) — інтерактивна комп'ютерна гра, кінцевою метою якої є доведення користувачів до соціально небезпечних дій та до самогубства.
 Момо (роман) — казково-фантастичний роман Міхаеля Енде.
 Момо (Тонга) (тонг. Momo) — 10-й туі-тонга Імперії Тонга.
 Момо — вид тибетських пельменей.